Jan Axelsson kan syfta på följande personer:

 Jan Axelsson (politiker)
 Jan Axelsson (webbredaktör)
 Jan Axelsson (SVT).
 Jan Axelsson (journalist)